Пабло Карреньйо Буста був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки в другому колі його вибив з подальшої боротьби Данило Медведєв.

У фіналі Дамір Джумгур переміг Річардаса Беранкіса з рахунком 6–2, 1–6, 6–4.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних гравців виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравці

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, одиночний розряд
2017